El último vals puede referirse a:

La canción de La Oreja de Van Gogh, El último vals;
La película de Martin Scorsese, The Last Waltz;
La banda sonora del último concierto de The Band, The Last Waltz (álbum).